Abair ist der Familienname folgender Personen:

 Kinney Abair (1938–2003), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Mindi Abair (* 1969), US-amerikanische Saxophonistin